Juhász Zoltán (1891–1976) gépészmérnök, kormányfőtanácsos, a Gamma Gyár tulajdonosa 
 Juhász Zoltán (1944–1991) kézilabdázó, edző
 Juhász Zoltán (1955) duda- és furulyaművész, népzenegyűjtő, villamosmérnök
 Juhász Zoltán gitáros, bőgős
 Juhász Zoltán (1964) evezős
 Juhász Zoltán erdélyi magyar újságíró
 Juhász Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncos
 Juhász Zoltán (1976) színművész
 Juhász Zoltán (?) politikus
 Juhász Zoltán fizikus